

Codici 
 MRJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Marcala (Honduras)
 mrj – codice ISO 639-3 della lingua mari occidentale

Altro 
 Mitsubishi MRJ – aeroplano della Mitsubishi Aircraft Corporation